Andor kan syfta på:

 Andor (namn) – ett mansnamn
 Andor (Sagan om Drakens återkomst) – ett land i Sagan om Drakens återkomst
 Andor (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2022